John Stewart peut désigenr :
 John Stewart (vers 1440-1512), 1 comte d'Atholl, fils aîné de Jeanne Beaufort et de son second époux Sir James Stewart de Lorn ;
 John Stewart (vers 1456-1479), comte de Mar, le plus jeune fils de Jacques II d'Écosse et de Marie d'Egmont ;
 John Stewart (vers 1479-1503), comte de Mar, le plus jeune fils de Jacques III d'Écosse et de Margaret du Danemark ;
 John Stewart (1481-1536),  duc d'Albany, régent du royaume d'Écosse ;
 John Stewart (1599-1659),  de Traquair, homme d'État écossais ;
 John Stewart (1736-1806),  comte de Galloway, pair écossais ;
 John Stewart (1789–1860), homme d'affaires britannique et premier député noir à la Chambre des communes ;
 John Donald Hamill Stewart (1845-1884), officier britannique ;
 John Stewart (1894-1971), joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Stewart (1919-2017), photographe franco-britannique ;
 John Stewart (1939-2008), parolier et chanteur américain, ex-membre de Kingston Trio ;
 John Stewart (né en 1954), joueur canadien de hockey sur glace ;
 John Stewart (né en 1981), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;

personnage de fiction
 John Stewart, héros appartenant à DC Comics.

Voir aussi